Лісозахисни́й прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Лісозахисний провулок — провулок у місті Київ.
 Лісозахисний провулок — провулок у місті Слов'янськ Донецької області.
 Лісозахисний провулок — провулок у місті Харків.

Провулки